Duruma peut désigner :
 les Duruma, une population du Kenya
 le duruma, une langue bantoue